Briner ist der Familienname folgender Personen:
 Andres Briner (1923–2014), Schweizer Musikhistoriker, Hochschullehrer und Kulturjournalist
 Eduard Briner (* 1893), Schweizer Germanist und Autor
 Emil Briner (1867–1929), Schweizer Kunstmaler
 Emile Briner (1879–1965), Schweizer Chemiker
 Jakob Briner (1882–1967), Schweizer Kunstsammler, siehe Sammlung Briner und Kern 
 Jean Briner (1876–1967), Schweizer Politiker (SP)
 Peter Briner (* 1943), Schweizer Politiker (FDP)
 Robert Briner (1885–1960), Schweizer Jurist und Politiker (DP)
 Robert Briner (Architekt) (vor 1929–2005), Schweizer Architekt
 Roger Briner (* 1926), Schweizer Politiker (LdU), Kartograph
 Sibylle Briner (* 1973), Schweizer Pianistin
 Verena Briner (* 1951), Schweizer Ärztin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Bryner
 Brinner